Aslantaş oder Arslantaş (türkisch für Löwenstein) bezeichnet:

 ein phrygisches Kammergrab in der Südosttürkei, siehe Aslantaş und Yilantaş
 eine hethitische Festung in Kilikien, siehe Karatepe-Arslantaş
 eine hethitische Festung in Nordsyrien, siehe Arslan Tash
 ein späthethitisches Monument bei Darende, siehe Arslantaş (Darende)
 einen Stausee in der Südosttürkei, siehe Aslantaş-Talsperre

Aslantaş ist der Name von

 Hakan Aslantaş (* 1985), deutsch-türkischer Fußballspieler